Municipio de Vernon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vernon (condado de Kidder, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Vernon (condado de Walsh, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Vernon (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Vernon (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Vernon (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Vernon (condado de Hancock, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Vernon (condado de Jackson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Vernon (condado de Jennings, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jennings.
 Municipio de Vernon (condado de Washington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Vernon (condado de Dubuque, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dubuque.
 Municipio de Vernon (condado de Humboldt, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Humboldt.
 Municipio de Vernon (condado de Palo Alto, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Palo Alto.
 Municipio de Vernon (condado de Van Buren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Vernon (condado de Wright, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Vernon (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Vernon (condado de Clinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Vernon (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Vernon (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Vernon (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.
 Municipio de Vernon (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.
 Municipio de Vernon (condado de Shiawassee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Shiawassee.
 Municipio de Vernon (condado de Dodge, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Vernon (condado de Clark, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Vernon (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.
 Municipio de Vernon (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.